Der Federation Cup 1976 (ab 1995 Fed Cup) war die 14. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 22. bis 29. August im The Spectrum in Philadelphia, Vereinigte Staaten. Im Finale standen sich die Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und Australien gegenüber, das die Vereinigten Staaten mit 2:1 gewann.

Weltgruppe

Finale

Vereinigte Staaten – Australien

Trostrunde 
Datum: August 1976
Austragungsort: The Spectrum, Philadelphia, Vereinigte Staaten
Spieloberfläche: Teppich (Halle)

Weblinks 
 Fed Cup 1976

1976
Tennisturnier 1976
Tennisturnier in Philadelphia